Éxtasis – film del 1996 diretto da Mariano Barroso
 Éxtasis – singolo di Pablo Alborán del 2012

Pagine correlate 
 Ekstasis